Umdeutung steht für:

Umdeutung (Recht), die Umdeutung eines nichtigen Rechtsgeschäfts in ein gültiges Rechtsgeschäft 
Umdeutung (Psychologie), die Neubewertung eines Sachverhaltes o. ä., auch Reframing
Umdeutung (Physik), ein Denkmodell der theoretischen Physik, mit dem Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Hendrik Anthony Kramers und unabhängig von diesen John H. Van Vleck erstmals eine Verbindung von Quantenphysik und Mechanik gelang
Umdeutung (Sprachwissenschaft), die Verwendung eines Worts oder Ausdrucks in einer anderen oder weiteren Bedeutung oder Begrifflichkeit
Illusionäre Umdeutung, einen Bedeutungswandel von etwas real Vorhandenem in etwas Imaginiertes, zum Beispiel in der Literatur

Siehe auch